Col termine di Guglielmo d'Aquitania si possono identificare numerosi personaggi storici, e tra questi

Duchi di Aquitania e conti di Poitiers 
Guglielmo I di Aquitania, detto il Pio (892-918), anche conte d'Alvernia
Guglielmo II di Aquitania, detto il Giovane (918-926), conte di Alvernia
Guglielmo III di Aquitania, detto Testa di Stoppa (959-963), anche conte di Poitiers (Guglielmo I di Poitiers) e d'Alvernia (Guglielmo IV di Alvernia) 
Guglielmo IV di Aquitania, detto Braccio di Ferro o Fortebraccio (963-993)
Guglielmo V di Aquitania, detto il Grande (993-1030)
Guglielmo VI di Aquitania, detto il Grosso (1030-1038)
Guglielmo VII di Aquitania, detto l'Aquila o l'Ardito (1039-1058)
Guglielmo VIII di Aquitania (1058-1086), Guido Goffredo duca di Guascogna, cambiò nome quando ereditò il ducato di Aquitania e la contea di Poitiers (Guglielmo VI di Poitiers) 
Guglielmo IX di Aquitania, detto il Trovatore (1086-1127), il più noto dei duchi d'Aquitania di questo nome, celebre per la sua attività letteraria
Guglielmo X di Aquitania, detto il Santo (1127-1137)

Altri 
Guglielmo di Gellone (m. 812), conte di Tolosa e reggente di Aquitania, consigliere del re d'Aquitania Ludovico il Pio
Guglielmo di Malavalle (m. 1157), noto anche come Guglielmo di Aquitania e san Guglielmo il Grande